Die folgende – unvollständige – Auflistung enthält Spieler der Eishockeymannschaft Lausitzer Füchse, die seit jeher bis heute mindestens ein offizielles Spiel für das Team oder eine Vorgängermannschaft bestritten haben.  stehen während der aktuellen Saison im Kader.


Alphabetische Auflistung 
Abkürzungen: # = Rückennummer (soweit bekannt), Pos = Position, GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten, G = Torhüter, D = Verteidiger, C = Center, W = Flügel, F = Stürmer, F/RW = Rechter Flügel, F/LW = Linker Flügel

Mannschaftsaufstellungen nach Saison

DDR-Eishockeymeisterschaft 1950 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1951 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1951/52 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1952/53 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1953/54 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1954/55 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1955/56 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1956/57 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1957/58 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1958/59 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1959/60 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1960/61 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1961/62 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1962/63 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1963/64 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1964/65 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1965/66 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1966/67 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1967/68 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1968/69 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1969/70 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1970/71 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1971/72 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1972/73 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1973/74 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1974/75 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1975/76 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1976/77 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1977/78 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1978/79 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1979/80 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1980/81 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1981/82 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1982/83 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1983/84 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1984/85 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1985/86 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1986/87 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1987/88 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1988/89 

↑   ↑↑

DDR-Eishockeymeisterschaft 1989/90 

↑   ↑↑

Eishockey-Bundesliga 1990/91 

↑   ↑↑

Eishockey-Bundesliga 1991/92 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 1992/93 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 1993/94 

↑   ↑↑

DEL 1994/95 

↑   ↑↑

DEL 1995/96 

↑   ↑↑

1. Eishockey-Liga 1996/97 

↑   ↑↑

1. Eishockey-Liga 1997/98 

↑   ↑↑

Eishockey-Bundesliga 1998/99 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 1999/2000 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2000/01 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2001/02 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2002/03 

↑   ↑↑

Eishockey-Oberliga 2003/04 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2004/05 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2005/06 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2006/07 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2007/08 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2008/09 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2009/10 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2010/11 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2011/12 

↑   ↑↑

2. Eishockey-Bundesliga 2012/13 

↑   ↑↑

DEL2 2013/14 

↑   ↑↑

DEL2 2014/15 

↑   ↑↑

DEL2 2015/16 

↑   ↑↑

DEL2 2016/17 

Quelle: Lausitzer Füchse

↑   ↑↑

DEL2 2017/18 

Quelle: Lausitzer Füchse, 2017, es-weisswasser.de

↑   ↑↑

Weblinks 
 Offizielle Website
 Lausitzer Füchse bei eliteprospects.com
 Spielerverzeichnis auf der „Fanseite ES Weißwasser“
 Mannschaftsaufstellung auf pointstreak.com

Einzelnachweise 

!
Liste (Eishockeyspieler)